El MS Marina es un crucero de la clase Oceania operado por Oceania Cruises, perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Fue construido en los astilleros Sestri Ponente de Fincantieri en Italia. Marina es el primero de un dúo de cruceros y fue seguido por MS Riviera en mayo de 2012. Se rechazó la opción para el tercer barco. El barco fue nombrado en Miami el 5 de febrero de 2011.

Referencias 

Cruceros Norwegian Cruise Line
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 2011